Ivan Leonyidovics Tkacsenko (oroszul: Иван Леонидович Ткаченко Jaroszlavl, 1979. november 9. – Jaroszlavl, 2011. szeptember 7.) orosz profi jégkorongozó, csatár poszton. A Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) csapatának tagjaként a 2011-es jaroszlavli légi katasztrófa áldozata lett.

Játékstílusa 
A 2009-2010-es szezonban a Lokomotyiv Jaroszlavl kapitánya volt, 2010-2011-ben a kapitány helyettes szerepét töltötte be.
Elemzők szerint nagyon jól, gyorsan korcsolyázó játékos és különösen oldalirányban mozogott jól. A kezdősebessége, és az ütő használata is kiváló volt. Jól látott a jégen és a csapattársakkal is jól együtt tudott működni, de szerette egyénileg is megoldani a feladatokat. Sokat mozgott a jégen és nem riadt vissza a fizikai játéktól sem. Hátránya volt, hogy nem tartozott az erős testfelépítésű játékosokhoz, ezért könnyen megállítható volt és gyakran nehézségei voltak a korongfelvitelben.

Statisztikák

Források 
http://www.eliteprospects.com/player.php?player=21070
https://web.archive.org/web/20081225201632/http://www.russianprospects.com/public/profile.php?player_id=40

1979-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Orosz jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Légi balesetben elhunyt személyek